Валентајн има више значења:
 Валентајн (Аризона)
 Валентајн (Тексас)
 Валентајн (Небраска)